Рей — власна назва.

Особи

Прізвище 

 Алекса Рей — американська порноакторка
 Жан Рей (1583—1645) — французький хімік і лікар
 Жан Рей (1902—1983) — бельгійський адвокат і ліберальний політик
 Крістофер Рей ( 1966) — американський юрист
 Миколай Рей (1505—1569) — польський письменник
 Фернандо Рей (1917—1994) — іспанський актор

Ім'я 

Рей (, ) — ім'я, поширене в англомовних й іспаномовних країнах, яке може походити від  («король»), а може бути зменшеним від Раймонд.
Ray
 Рей Вентура (1908—1979) — французький джазмен
 Рей Вільям Джонсон ( 1981) — американський відіоблогер
 Рей Льюїс ( 1975) — американський футболіст
 Рей Цезар (1958) — англійський художник-неосюрреаліст
 Рей Чарлз (1930—2004) — американський співак
Rey
 Рей Руїс ( 1966) — латиноамериканський співак кубинського походження
 Рей Містеріо ( 11 грудня 1974) — мексикано-американський реслер
 Рей Манай ( 24 лютого 1997) — албанський футболіст, що грає на позиції нападника

Персонажі 
 Рей — героїня Зоряних війн
 Анаямі Рей — персонаж Neon Genesis Evangelion

Топоніми

Антарктида 
 Рей (гора)

Рей — місто у провінції Тегеран.

Віла-де-Рей — муніципалітет.
 Віла-де-Рей (парафія)
 Вілар-де-Рей — парафія
 Морейра-ду-Рей — парафія
 Сан-Жуан-де-Рей — парафія

Рей (Марна) — муніципалітет у регіоні Шампань-Арденни

Рей (Північна Дакота) — місто.
 Рей (Алабама) — переписна місцевість.

Інше 
 13647 Рей — астероїд головного поясу
 Рея (помилково «рей») — горизонтальне рангоутне дерево, підвішене за середину за допомогою боргів і бейфута до щогли або стеньги
 Рей () — науково-фантастична манґа та аніме